— аниме-адаптация японского RPG-квеста Granblue Fantasy для устройств iOS и Android, вышедшего в марте 2014 года. В сентябре 2015 года, было объявлено, что студия A-1 Pictures, возьмётся за аниме-адаптацию в виде TV-сериала. 8 мая 2016 года начался выход манги в издательстве «Cycomics». На данный момент вышло три тома манги.

Сюжет 
История происходит в вымышленном мире, где дрейфуют в небе бесчисленное количество островов и всё пропитано магией. Юноша Гран и его говорящий друг-змей по имени Вий, находят на одном из таких островов Лирию, девушку, которая сбежала из империи Эрсте. Теперь, герои отправляются в дальнее путешествие по этим островам, дабы спрятаться от могущественной империи и найти пропавшего отца Грана.

Персонажи

Главные герои 

 Сэйю: Юки Оно

 — Подобное ящерице существо, которое настаивает на том, что он дракон. Он спутник Грана и следует за ним куда угодно. У него есть любовь к яблокам, и было замечено, что он несколько склонен к тому, чтобы что-то делать, когда ему предлагают яблоко в качестве награды.
 Сэйю: Риэ Кугимия

 — Лирия обладает способностью соединяться с Первичными Зверями через свои силы, представленные синим драгоценным камнем. Империя держала ее в заложниках, поскольку они хотели использовать ее в своих экспериментах.
 Сэйю: Нао Тояма

 — Бывший лейтенант Империи. Она спасает Лирию из камеры на корабле Империи и убегает. Несмотря на успех, она заклеймлена как предательница, но считает, что Лирия сделала правильно. Она сильный боец меча и владеет рапирой. Она часто показывает свои навыки, когда противостоит солдатам Империи.
 Сэйю: Миюки Савасиро

 Сэйю: Юкари Тамура

 — Пилот дирижабля оказавшийся в Порт-Бризе.
 Сэйю: Хироаки Хирата

Второстепенные персонажи 
 — Таинственная девушка из Люмасии, которая намного старше и мудрее, чем кажется.
 Сэйю: Танака Риэ

 — Владелец «Безделушки», который часто имеет какие-либо предметы и информацию, которые нужны путникам.
 Сэйю] Эмири Като

 — Один из оперативников Империи, который охотится на Лирию, часто имеет беззаботный тон.
 Сэйю: Томокадзу Сугита

 — Еще один из оперативников Империи, который тесно сотрудничает с Дрангом.
 Сэйю: Канаэ Ито

 Сэйю: Ямадзи Кадзухиро	(сезон 1), Кэйдзи Фудзивара (сезон 2)

 — Алхимик, который использует бесчисленные свои женские клоны как сосуды.

Медиа

Ранобэ 
Адаптация романа была выпущена в 2014 году. В настоящее время в серии есть четыре книги, которые содержат игровые коды, которые можно использовать для специальных предметов в игре. Цифровые тома светового романа Granblue Fantasy также содержат игровые коды.

Манга

Аниме 
Аниме-адаптация игры, была анонсирована в сентябре 2015-го года. Режиссёром стал Юки Ито, дизайн персонажей разработал Тосифуми Акай, а музыкальное сопровождение написали: Нобуо Уэмацу, Цутому Нарита и Ясунори Нисики. Открывающую композицию под названием «GO», исполнила музыкальная группа — «Bump of Chicken»; Закрывающей композицией является , в исполнении HARUHI. Аниме-сериал производства студии A-1 Pictures. Первоначально, трансляция сериала должна была быть в январе 2017-го года, однако, по неизвестной причине, трансляцию пренесли на первое апреля. 21 января 2017 года на Tokyo MX перед аниме-сериалом транслировался специальный телефильм, в котором транслировались первые два эпизода аниме-сериала. Aniplex of America лицензировал сериал в Северной Америке. Экранизация из 12 эпизодов выходила в эфир со 2 апреля по 18 июня 2017 года на Tokyo MX и других каналах. Дополнительный эпизод «Another Sky», вышедший 25 июня 2017 года на Tokyo MX, и выпуск 7-го тома Blu-ray / DVD, выпущенный 25 октября, показали этот и второй дополнительный эпизод. MVM Films выпустила сериал в Великобритании.

Второй сезон был анонсирован в июле 2019 года. Премьера состоится 4 октября 2019 года на Tokyo MX и других каналах. Второй сезон создаёт MAPPA. Юи Умемото руководит вторым сезоном, а новый сценарист Киёко Ёсимура занят написанием сюжета, а Фумихиде Сай — новый дизайнер персонажей. Цутому Нарита и Ясунори Нисики возвращаются, чтобы написать музыкальное сопровождение. Все сэйю из первого сезона вернуться на свои места.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 
 

A-1 Pictures